Hunter (englisch „Jäger“) steht für:

 Hunter (Name), Familienname und Vorname
 Hunter (Fernsehserie), US-amerikanische Kriminalserie (1984–1991)
 Hunter (Fernsehserie, 2003), US-amerikanische Kriminalserie (2003)
 Codename Hunter, norwegische Kriminalserie (2008)
 Hunter: The Reckoning, ein Rollenspiel
 Hunter (Band), polnische Metalband
 Hunter, eine Drohne von Northrop, siehe Northrop Grumman RQ-5
 Hawker Hunter, ein Flugzeugtyp der britischen Firma Hawker 
 HMS Hunter, ein Schiff der Royal Navy
 Hunter Industries, US-amerikanischer Hersteller von Beregnungsanlagen
 Hillman Hunter, ein Automodell der Rootes-Gruppe
 UAZ Hunter, ein Automodell von UAZ

Hunter ist der Name folgender Orte 

in Australien:
 Hunter (New South Wales)

in Neuseeland:
 Hunter (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Hunter (Arkansas)
 Hunter (Kansas)
 Hunter (Missouri)
 Hunter (New York)
 Hunter (North Dakota), im Cass County
 Hunter (Ohio)
 Hunter (Oklahoma)
 Hunter (Tennessee)
 Hunter (Texas)
 Hunter (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin

Geografische Objekte:
 Hunter-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Hunter Island (Matthew- und Hunterinseln)
 Hunter Island (Kanada)
 Hunter Island (Tasmanien)
 Hunter Island (New York)
 Hunter River (New South Wales), Fluss in Australien 
 Hunter River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 Kap Hunter, Kap im Georg-V.-Land, Antarktika
 Mount Hunter, Berg in Alaska
 Mount Hunter (Antarktis), diverse Berge in der Antarktis

Siehe auch:

 Hunter-Antilope, eine Antilope Ostafrikas
 Hunter Cove
 Hunter River
 Hunter Township
 Morbus Hunter, eine Erbkrankheit
 The Hunter
 Hunters